

Biologia molecolare
CGG – codone citosina-guanina-guanina che codifica per l'arginina

Codici 
 cgg – codice ISO 639-3 della lingua chiga